Ме́сяц () — единица измерения времени, связанная с обращением Луны вокруг Земли.
 календарный месяц — во многих календарях год делится на 12 именованных месяцев.
 синодический месяц — период смены лунных фаз.
 сидерический (звёздный) месяц — промежуток времени, в течение которого Луна совершает вокруг Земли полный оборот относительно звёзд.
 аномалистический месяц — промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Луны через перигей.

Месяц (полумесяц) — народное название Луны, особенно часто употребимо к серпу Луны в противовес к полнолунию.

Месяц — фамилия. Известные носители:
 Месяц, Вадим Геннадиевич (род. 1964) — русский поэт, прозаик и переводчик. Сын Г. А. Месяца.
 Месяц, Валентин Карпович (1928—2019) — министр сельского хозяйства СССР (1976—1985), первый секретарь Московского обкома КПСС (1985—1990).
 Месяц, Геннадий Андреевич (род. 1936) — академик, вице-президент Российской академии наук.
 Месяц, Светлана Викторовна (род. 1971) — российский философ, специалист по философии античности, неоплатонизму, христианскому богословию, онтологии и методологии науки.